Einheitswagen steht für:
 Einheitswagen (Schweiz, Normalspur), Personenwagen der Schweizerischen Bundesbahnen und verschiedener Schweizer Privatbahnen für den Inlandsverkehr.
 Einheitswagen (Schweiz, Schmalspur), Personenwagen der verschiedenen Schweizer Privatbahnen für den Schmalspurverkehr.
 Einheitswagen (Deutsche Reichsbahn), nach einheitlichen Richtlinien gebaute Eisenbahnwagen der Deutschen Reichsbahn.
 Duewag-Einheitswagen, nach einheitlichen Prinzipien gebaute Straßenbahnwagen der Firma Düwag.
 Einheitswagen der Wehrmacht, verschiedene Fahrzeuge nach dem Schell-Plan von 1940.